Вредеман де Вріс  () — нідерландське прізвище. Існувала така династія південнонідерландських художників.

Відомі носії 
 Себастьян Вредеман де Вріс — південнонідерландський музикант, органіст в одній з церков міста Мехелен, брат художника Ганса Вредемана де Вріса.
 Ганс Вредеман де Вріс (1527 ? — 1607 ?) — південнонідерландський інженер, гравер, художник.
 Саломон Вредеман де Вріс (1556—1604) — південнонідерландський художник, старший брат Пауля Вредемана де Вріса
 Пауль Вредеман де Вріс (1567—1617) — південнонідерландський художник і дизайнер.

Див. також 
 Франкен (значення)